Cette page contient les pages d'homonymie de Christophe Brown et Christopher Brown.

Chris Brown peut désigner :
 Chris Brown (1978-), un athlète bahaméen ;
 Chris Brown (1984-), un footballeur anglais ;
 Chris Brown (1989-), un chanteur américain ;
 Chris Brown, un chanteur du groupe de Nu-Metal Trapt ;
 Chris Brown (1991-), un joueur de hockey sur glace américain.

Christophe Brown peut désigner :
 Christophe Brown (né en 1974), un joueur de hockey américano-suisse.

Christopher Brown peut désigner :
 Christopher Brown (1984-), un joueur belge de rugby à XV.

Titre 

 Chris Brown, le premier album de Chris Brown.